Esteve Palet i Mir (Banyoles, 2 de març de 1981) és un compositor de sardanes.
 Esteve Palet i Ribas (Bordils, Gironès, 4 de gener de 1950) és un compositor de sardanes.